Боцешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Боцешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Боцешть.
 Боцешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Боцешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Боцешть.
 Боцешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Джиров.